Веснянка — пігментна пляма на шкірі, переважно на обличчі, також див. Ластовиння
 Веснянка — весняна народнообрядова пісня, гаївка.
 «Веснянка» — анімаційний фільм студії Київнаукфільм
 Веснянка — персонаж повісті Всеволода Нестайка «В країні сонячних зайчиків»

Веснянка — селище, Первомайський район, Оренбурзька область

Веснянка — село, Волинська область, Луцький район
 Веснянка — село, Житомирська область, Житомирський район
 Веснянка — село, Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Веснянка — село, Херсонська область, Генічеський район
 Веснянка — село, Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Веснянка — селище, Київська область, Білоцерківський район